De Nederlandse kampioenschappen afstanden 2000 werden op 6, 7 en 8 januari 2000 gehouden in Groningen op de schaatsbaan Kardinge.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter